Hochschule für Musik und Darstellende Kunst nennen und nannten sich Institute in verschiedenen Städten:
 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Berlin, Deutschland, siehe Universität der Künste Berlin
 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, Deutschland
 Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Deutschland
 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Deutschland
 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Deutschland
 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Österreich
 Universität Mozarteum Salzburg, Österreich
 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Österreich

Siehe auch:
 Akademie für Musik und darstellende Kunst